Marie Anglická ( Mary of Waltham,  Mari Bro-Saoz nebo  Mari Plantagenêt,  Marie d'Angleterre; 10. října 1344 Waltham – 1362) byla hraběnka z Montfort-l'Amaury a vévodkyně bretaňská, které se během krátkého života nepodařilo spatřit své vévodství. Své přízvisko získala podle místa narození.

Život 
Byla dcerou anglického krále Eduarda III. a Filipy, dcery henegavského hraběte Viléma. Její otec během války o bretaňské nástupnictví podporoval Jana z Montfortu a po jeho zajetí mu přislíbila jeho žena Johana, že bude moci jednu ze svých dcer provdat za jejího syna Jana, pokud jí poskytne vojenskou pomoc. Roku 1343 se Johana i se synem odebrala na anglický dvůr, kde se dostalo budoucímu bretaňskému vévodovi vychovy. Ke svatbě s Marií došlo zřejmě v létě roku 1361.

Manželství bylo kratičké a bezdětné, Marie již na jaře 1362 onemocněla a v prosinci téhož roku zemřela. Byla pohřbena v benediktinském klášteře Abingdon v Oxfordshire společně se svou mladší sestrou Markétou. Marie je zobrazena na jižní straně otcova náhrobku ve Westminsterském opatství.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 Marie na náhrobku Eduarda III. ve Westminsterském opatství 

Plantageneti
Bretaňské vévodkyně
Hraběnky z Montfort-l'Amaury
Anglické princezny
Pohřbení v klášteře Abingdon
Narození 10. října
Narození v roce 1344
Úmrtí v roce 1362
Ženy
Dcery králů